Садовое () — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Родина. Код КАТО — 116661300.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в северо-западной части района, на расстоянии примерно 32 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Акмол, в 9 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Родина.

Абсолютная высота — 324 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Жанаесиль — на востоке, село Караменды батыра — на северо-востоке, аул Тасты — на севере, село Родина — на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 454 человек (из них русские — 54%).

В 1999 году население села составляло 453 человека (208 мужчин и 245 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 394 человека (185 мужчин и 209 женщин).

Улицы 

 ул. Абая
 ул. Ишимская
 ул. Конституции
 ул. Центральная

Примечания 

Населённые пункты Целиноградского района